Verkaån kan syfta på:

Verkaån (Uppland) - ett vattendrag i Uppland
Verkaån (Skåne) - ett vattendrag i Skåne